Ripalta ist der Familienname folgender Personen:

 Giovanni Domenico Ripalta, ein italienischer Organist und Komponist

Ripalta ist ferner:

 Ripalta Arpina, eine Gemeinde in der Lombardei, Italien, in der Provinz Cremona, Italien
 Ripalta Cremasca, eine norditalienische Gemeinde in der Provinz Cremona in der Lombardei, Italien
 Ripalta Guerina, eine norditalienische Gemeinde (comune) in der Provinz Cremona in der Lombardei, Italien
 Ripalta sul Trigno, eine italienische Gemeinde in der Provinz Campobasso in der Region Molise, Italien
 Kloster Ripalta di Puglia, ein ehemaliges Zisterzienserkloster in der Region Apulien, Italien